Honolka ist der Familienname von:

 Günther Honolka (1917–2000), deutscher Leichtathlet
 Kurt Honolka (1913–1988), deutscher Musikwissenschaftler und Kritiker